Bovenwindse Eilanden (Kleine Antillen), een groep eilanden van de Kleine Antillen
 SSS-eilanden of Bovenwindse Eilanden, de eilanden van deze groep die onderdeel uitmaken van het Koninkrijk der Nederlanden
 Bovenwindse Eilanden (Frans-Polynesië), een groep van eilanden onderdeel van Frans-Polynesië
 Britse Bovenwindse Eilanden, een Britse kolonie tussen 1833 en 1960 in de Caraïbische Zee

Zie ook 
 Benedenwindse Eilanden